

Села:
 Рибалки — Дніпропетровська область, Царичанський район
 Рибалки — Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Козельщинський район)

Рибалки — село, Вітебська область, Вітебський район